Paul Wellens (rugbyer) (*1980), een Engelse rugbyer
Paul Wellens (wielrenner) (*1952), een Belgische wielrenner